Jambeirense – abitanti di Jambeiro
Jambeirense – abitanti di Rafael Jambeiro